Заполье — деревня  в Стругокрасненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость». Численность населения деревни составляет на 2000 год — 72 жителя, на 2010 год — 56 жителей.

География 
Расположена на северо-востоке региона, в центральной части района, в 11 км к юго-западу от райцентра Струги Красные.

Население

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района